

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Willit“ beginnt.

Willit 



Willits 
 Willits, Edwin (1830–1896), amerikanischer Politiker
 Willits, Tim, US-amerikanischer Computerspielentwickler